Алисов (Алисова) — русская фамилия, произошла от сокращённой формы имени Елисей, означающего по-древнееврейски «спасение». Известные носители:

Алисов 
 Алисов, Андрей (род. 1987) — российский лыжник, специалист по бегу на роликовых лыжах.
 Алисов, Борис Павлович (1891—1972) — советский климатолог, профессор МГУ.
 Алисов, Вадим Валентинович (1941—2021) — советский и российский кинооператор, народный артист России.
 Алисов, Василий Алексеевич (1904—1991) — Герой Советского Союза.
 Алисов, Владимир Павлович (1923—2018) — советский и российский художник-оформитель игровых кукол, декоратор, живописец, Заслуженный работник культуры РСФСР.
 Алисов, Георгий Васильевич (1925—1999) — советский деятель образования.
 Алисов, Евгений Алексеевич (1929—2008) — капитан-директор большого морозильного рыболовного траулера «Жуковский» Управления океанического рыболовства, Крым.
 
 Алисов, Николай Васильевич (1921—2001) — советский и российский экономико-географ, заведующий кафедрой экономической географии социалистических стран МГУ.
 Алисов, Пётр Федосеевич (1846 — после 1928) — русский публицист, поэт.
 Алисов, Сергей Павлович (1881—1949) — врач, художник и скульптор.

Алисова 
 Алисова, Нина Ульяновна (1915—1996) — советская актриса театра и кино.
 Алисова-Клобукова, Евгения Николаевна (1889—1962) — флорист-систематик, геоботаник.
 Алисова, Татьяна Борисовна (1924—2014) — итальянист, профессор филологического факультета МГУ.

См. также 
 Алисовы — дворянский род
 Алиса

Примечания